Гре́горі або Ґреґорі () — особове чоловіче ім'я, похідне від латинського імені , яке бере початок від грецького імені  («Грегоріос»), утвореного від  («уважний», «зосереджений», «зібраний»). Часто зустрічається у скороченій формі — «Грег». Українські варіанти: Григір, Григорій, Гриць(ко).

Відомі носії імені:
 Ґреґорі Алан Ісаков (; 1979) — співак, композитор.
 Грегорі Баркер (; 1966) — британський політик-консерватор.
 Грегорі Бейтсон (; 1904—1980) — британо-американський науковець, роботи якого носять міждисциплінарний характер.
 Грегорі Бенфорд (; 1941) — американський астрофізик і письменник-фантаст.
 Грегорі Боже (; 1985) — французький велогонщик, олімпійський медаліст (2008, 2012).
 Грегорі Брейт (; 899—1981) — американський вчений-фізик, один із піонерів прискорювальної техніки.
 Грегорі Брюс Джарвіс (; 1944—1986) — астронавт США.
 Грегорі ван дер Віл (; 1988) — нідерландський футболіст, захисник.
 Грегорі Ваньє (; 1911—1983) — швейцарський фізик-теоретик.
 Грегорі Вютріх (; 1994) — швейцарський футболіст, захисник.
 Ґреґорі Гайнс (; 1946—2003) — американський танцюрист, актор, співак.
 Грегорі Гарольд Джонсон (; 1962) — полковник ВПС США і американський астронавт.
 Ґреґорі Гобліт (; 1947) — американський кінорежисер та продюсер.
 Грегорі Гофманн (; 1992) — швейцарський хокеїст, нападник.
 Ґреґорі Девід Робертс (; 1952 року) — австралійський письменник, автор роману «Шантарам»
 Грегорі Карл Джонсон (; 1954) — астронавт НАСА.
 Грегорі Кемпбелл (; 1983) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Грегорі Кіз (; 1963) — американський письменник, що працює в жанрах фентезі та наукової фантастики.
 Грегорі Кольбер (; 1960) — канадський кінематографіст і фотограф.
 Ґреґорі Корсо (; 1930—2001) — американський поет і прозаїк, один з чотирьох «канонічних» представників покоління бітників.
 Грегорі Кунде (; 1954) — американський оперний співак (тенор).
 Грегорі Купе (; 1972) — колишній французький футболіст, воротар.
 Грегорі Лемаршаль (; 1983—2007) — французький співак.
 Грегорі Леско (; 1989) — гвіанський футболіст, півзахисник.
 Грегорі Менк'ю (; ; 1958) — американський економіст, професор Гарвардського університету.
 Грегорі Малле (; 1984) — французький плавець, олімпійський медаліст (2008, 2012).
 Грегорі Мертенс (; 1991—2015) — бельгійський футболіст, захисник.
 Грегорі Метьюс (; 1876—1949) — австралійський та британський орнітолог.
 Грегорі Нельсон (; 1988) — нідерландський футболіст, півзахисник.
 Грегорі Пастель (; 1990) — мартиніканський та французький футболіст, півзахисник.
 Грегорі Пек (; 1916–2003) — американський актор, один з найпопулярніших голлівудських зірок 1940—1960-х.
 Грегорі Пол (; 1954) — американський незалежний дослідник в галузі палеонтології, соціології і теології.
 Грегорі Портер (; 1971) — автор пісень, співак і актор.
 Грегорі Ратофф ; 1897—1960) — американський режисер, актор і продюсер.
 Грегорі Рейд Уайсмен (; 1975) — американський льотчик-випробувач та астронавт.
 Грегорі Сертич(; 1989) — французький футболіст, опорний півзахисник.
 Грегорі Хаус () — головний герой американського телесеріалу «Доктор Хаус».

Див. також 
 Григорій